Блоджетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Блоджетт, Кэтрин Берр (1898—1979) — американская исследовательница, работавшая в области физической химии поверхностных явлений.
 Блоджетт, Синди (род. 1975) — американская баскетболистка и тренер.